Анастасьевка — село в Шегарском районе Томской области, административный центр Анастасьевского сельского поселения.

География 
Село расположен на левом берегу реки Шегарка, справа от автодороги Мельниково — Бакчар.

Сельхозпредприятие ООО «Русь». Средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, стадион, отделение связи, магазины.

Улицы: Зелёная, Кирова, Мира, Молодёжная, Новая, Пионерская, Садовая, Советская. Переулки: Почтовый и Школьный.

Климат 
В селе Анастасьевка умеренно-холодный климат. Количество осадков значительное даже в засушливые месяцы. Влажный континентальный климат (индекс Dfb) согласно классификации Кеппена. Средняя годовая температура 0.1 °C, в год выпадает 477 мм осадков.

История 
Село появилось в 1888 году и первоначально называлось Ундинкой (Ундейкой) (по названию речки). В 1902 году поселение было переименовано в Анастасьевку, в честь дочери российского императора Николая II. В 1926 году состояло из 154 хозяйств, основное население — русские. Центр Анастасьевского сельсовета Богородского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания

Ссылки 
 О селе Анастасьевка на сайте Шегарского района 

Населённые пункты Шегарского района